Ел Таблон има више значења:

 Ел Таблон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Таблон (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Таблон (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Таблон (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Таблон (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таблон (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Таблон (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Таблон (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Таблон (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Таблон (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Таблон (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Таблон (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Таблон (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Таблон (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Таблон (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Таблон (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Таблон (Сан Агустин де лас Хунтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Таблон (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Таблон (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Таблон (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Таблон, Ла Планада (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Таблон (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Таблон (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Таблон (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Таблон (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Таблон (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику